Клаудия Лош (), (род. 10 января 1960 года в Ванне-Айкеле, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — германская толкательница ядра. Чемпионка Олимпийских игр 1984 года, на Олимпийских играх 1988 года заняла пятое место. Чемпионка мира в помещении 1989 года, трехкратная победительница чемпионата Европы в помещении, чемпионка Германии в помещении (1983, 1984, 1987, 1988, и 1989), девятикратная чемпионка Германии (с 1982 по 1990 года).

В 1992 году завершила спортивную карьеру и начала работать офтальмологом.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 

Толкатели ядра Германии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике